Andrzej Rybski (ujednoznacznienie)
 Bogusław Rybski (1922–2007) – harcmistrz
 Henryk Rybski (1917–1997) – polski działacz społeczny